Kanton L’Isle-Jourdain ist der Name zweier Wahlkreise in Frankreich:

 Kanton L’Isle-Jourdain (Gers) im Département Gers
 ehemaliger Kanton L’Isle-Jourdain (Vienne) im Département Vienne